Шерсть, может означать:

 Шерсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме человека.
 Шерсть — собранный для переработки волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.).